

Codici 
 CYR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Colonia (Uruguay)

Geografia 
 Cyr  – plantation della Contea di Aroostook, Maine (Stati Uniti d'America)
 Cyr  – villaggio dell'Oblast' di Volinia, appartenente al Distretto di Ljubeshiv (Ucraina)

Musica 
 Cyr – album degli Smashing Pumpkins del 2020
 Cyr – singolo degli Smashing Pumpkins del 2020